Odd Man Out bezeichnet:

 Ausgestoßen, einen britischen Spielfilm aus dem Jahr 1947 (Originaltitel)
 Odd Man Out (Fernsehserie, 1977), eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 1977 
 Odd Man Out (Fernsehserie, 1999), eine US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1999 und 2000